Richard Cooke ist der Name folgender Personen:

* Richard Cooke (Archäologe) (1946–2023), britischer Umweltarchäologe
 Richard Cooke (Fußballspieler) (* 1965), englischer Fußballspieler
 Richard Joseph Cooke (1853–1931), Bischof der Bischöflichen Methodistenkirche des Südens